L'US Open masculin 2014 est l'édition 2014 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du 11 au . Mohamed El Shorbagy gagne son premier US Open, en battant Amr Shabana en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2014
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

Masculin 2014
PSA World Series 2014
Sport en Pennsylvanie en 2014
Sport aux États-Unis en octobre 2014